Az 1972-es Formula–1 világbajnokság harmadik futama a spanyol nagydíj volt.

Futam

Statisztikák
Vezető helyen:
 Denny Hulme: 4 (1-4)
 Jackie Stewart: 4 (5-8)
 Emerson Fittipaldi: 82 (9-90)

Emerson Fittipaldi 2. győzelme, Jacky Ickx 11. pole-pozíciója, 12. leggyorsabb köre.
 Lotus 43. győzelme.

Wilson Fittipaldi első versenye.

Források
 A Formula-1 hivatalos oldala

Spanyol Nagydij, 1972
Spanyol Formula–1 futamok